Коло́мна:
 Коломна — город в Московской области.
 Коломна — муниципальное образование в Московской области.
 Коломна — железнодорожная пассажирская остановочная платформа.
 Коломна-1 — посёлок (военный городок ВС РФ) в Коломенском районе Московской области.
 «Коломна» — футбольный клуб.
 «Коломна» — конькобежный центр.
 
 (269251) Коломна — астероид.

См. также 
 
 Коломенская